Moss Side – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Moss Side – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Moss Side – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Moss Side – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Moss Side – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Moss Side – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)